Некля:

 Польша
 Некля — город в Польше, входит в Великопольское воеводство.

 Россия
 Некля — река в Амурской области, правый приток Зеи.